Astin puede referirse a:
 Anne Astin, una bioquímica y experta forense australiana
 John Astin, actor y director estadounidense
 Sean Astin, actor, director y productor estadounidense
 Skylar Astin, actor estadounidense